Asteropeia ist:

 Asteropeia (Tochter des Pelias), in der griechischen Mythologie eine Tochter des Pelias, die ihren Vater schlachtet
 in der griechischen Mythologie eine Tochter des Deion und Gattin des Phokos, siehe Asterodeia (Tochter des Deion)
 Asteropeia (Gattung), die einzige Gattung der Familie der Asteropeiaceae in der Ordnung der Nelkenartigen